Ignas Vaitkus (1993) – cestista lituano
 Tomas Vaitkus (1982) – ex ciclista su strada ed ex pistard lituano